Wilsdorf – frazione della città tedesca di Dornburg-Camburg
 Hans Wilsdorf – orologiaio e imprenditore tedesco